Acheloj kan syfta på:

Bulgarien 

 Acheloj (vattendrag), Burgas, 
 Acheloj (distrikt), Burgas, Obsjtina Pomorie,